Meum fatuum är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Meum fatuum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Björnrötter
fatuum